1. Fußball-Bundesliga 1996-97 var den 34. sæson af 1. Fußball-Bundesliga, Tysklands bedste fodboldrække for herrer. Den begyndte 16. august 1996 og sluttede 31. maj 1997. Vinderen blev FC Bayern München.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1996
Fodbold i 1997